TURN — сетевой протокол Traversal Using Relay NAT
 TURN — американский драматический телесериал по книге «Вашингтонские шпионы»
 Turn! Turn! Turn! — песня Пита Сигера
 Turn! Turn! Turn! — музыкальный альбом фолк-рок группы The Byrds